Taj Ekart (ur. 15 lipca 2004) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Mengeš. Medalista mistrzostw świata juniorów (2023). Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022).

Przebieg kariery 
W lipcu 2016 zdobył brązowy medal indywidualnie oraz złoty drużynowo na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Ruhpolding. W lutym 2018 zdobył srebrny medal na OPA Games w Planicy w kategorii U15. We wrześniu 2019 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 14. i 27. miejsce w Velenje. W styczniu 2021 w swoim debiucie w FIS Cupie zajął 24. miejsce w zawodach w Szczyrku. 20 lutego 2021 w Ramsau zajął 3. miejsce w konkursie Alpen Cupu. 13 sierpnia 2021 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 44. pozycję w zawodach we Frenštácie. Dzień później zdobył pierwsze punkty cyklu dzięki zajęciu 27. lokaty. Wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 12. miejsce indywidualnie i 4. w drużynie.

W styczniu 2023 zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 47. pozycję w konkursie w Planicy. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023. Indywidualnie zajął 10. miejsce, zaś w drużynie męskiej zdobył brązowy medal.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Ekarta na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Ekarta na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004